Bulgarelli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Adelmo Bulgarelli (1932–1984), deportista italiano especialista en lucha grecorromana.
 Emilio Bulgarelli (1917–1993), jugador de waterpolo italiano.
 Giacomo Bulgarelli (1940–2009), futbolista italiano.
 Óscar Aguilar Bulgarelli (1943), historiador, escritor y político costarricense.
 Otávio Bulgarelli (1984), ciclista brasileño.